Боаз има више значења:
 Боаз (Западна Вирџинија)
 Боаз (Алабама)
 Боаз (Висконсин)